

Ястребово () — село в Русенській області. Входить до складу общини Русе.
 Ястребово () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Опан.